Miasta w USA:
 South Creek – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Pierce

Gminy w USA:
 South Creek (ang. South Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 South Creek (ang. South Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones